«100 Proof» — третій студійний альбом американської кантрі-виконавиці Келлі Піклер. В США вийшов 24 січня 2012. Станом на 7 березня 2012 було продано 57,000 копій.

Список композицій

Чарти

Примітки 

Альбоми Келлі Піклер
Альбоми BNA Records